Nord Pool steht für:
 Nord Pool AS (ehemals Nord Pool Spot)
 NASDAQ OMX Commodities Europe (ehemals Nord Pool ASA)